Galarza
 Ramón Galarza - músico português
 Shegundo Galarza - maestro português
 General Galarza - município da Argentina
 Sergio Galarza - futebolista boliviano